Luderschlaggraben, Gewässername im Stadtgebiet von Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern:

 Luderschlaggraben (Banggraben), linker Nebenstrang-Oberlauf des Banggrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis gegenüber Erlabronn
 Luderschlaggraben (Scheine), rechter Zufluss des linken Mündungsarms der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) bei Oberlaimbach

Siehe auch:
 Ludergraben